Брадина је појам који може да се односи на:

 Брадина или брадурина - аугментатив именице брада;
 Брадина - насељено место у општини Коњиц, у Босни и Херцеговини; 
 Брадина (лептир) - лептир из породице Crambidae.